А́нттила () — финская фамилия.

 Анттила, Аксель Моисеевич (1897—1953) — советский военачальник.
 Анттила, Каарло (1887—1985) — финский борец.
 Анттила, Инкери, урождённая Метсямиес (1916—2013) — финский юрист, государственный деятель.
 Анттила, Марко (род. 1985) — финский хоккеист.
 Анттила, Тони (род. 1986) — финский кёрлингист.
 Anttila — финская компания.